La expresión «la dolce vita» (que en italiano significa «la vida dulce») se puede referir a lo siguiente:

 Dolce vita, época comprendida entre finales de los años 1950 y principios de los años 1960, de la que fue protagonista sobre todo la ciudad de Roma.
 La dolce vita, película de 1960 dirigida por Federico Fellini.
 «La dolce vita», canción de 1983 interpretada por Ryan Paris.
 Dolce vita, tercer álbum de Soraya Arnelas (2007).
 Dolce Vita, agrupación musical chilena formada en 1989.